De Oberliga Berlin 1978/79 was het vijfde seizoen van de Berliner Stadtliga als derde hoogste klasse in het Duits voetbal.  

Hertha Zehlendorf werd kampioen en nam deel aan de eindronde, waar de club meteen uitgeschakeld werd.

Eindstand

Eindronde om promotie

Duits competitievoetbal 1978/79
Oberliga Berlin